Ophiophthalmus hylacanthus är en ormstjärneart som först beskrevs av Clark 1911.  Ophiophthalmus hylacanthus ingår i släktet Ophiophthalmus och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
hylacanthus